Кетрин Морис () америчка је глумица, рођена 28. јануара 1969. у граду Синсинати. Најпознатија је по улози Лили Раш, у америчкој детективској серији Злочини из прошлости.

Филмографија 

|-
| 1991. || || -{Cool as Ice}- || Џен ||
|-
| 1991. || || -{Long Road Home}- || Били Џоу Робертсон ||
|-
| 1994. || || -{Rise and Walk: The Dennis Byrd Story}- || Анђела ||
|-
| 1994. || || -{Oldest Living Confederate Widow Tells All}- || ||
|-
| 1994. || || -{Street Justice}- || Реми ||
|-
| 1994. || || -{A Friend to Die For}- || Моника Витли ||
|-
| 1995. || || -{Sleepstalker}- || Меган ||
|-
| 1995. || || -{W.E.I.R.D. World}- || Луси ||
|-
| 1995. || || -{Family Values}- || ||
|-
| 1996. || || -{Paper Dragons}- || Кејт ||
|-
| 1996. || || -{The Prince}- || Емили ||
|-
| 1996. || || -{Murder, She Wrote}- || ||
|-
| 1996. || || -{L.A. Firefighters}- || Хелен Реган ||
|-
| 1996. || || -{Silk Stalkings}- || ||
|-
| 1996. || || -{Relativity}- || Силви ||
|-
| 1996. || || -{Ink}- || ||
|-
| 1997. || Добро да боље не може бити || -{As Good as It Gets}- || психијатријски пацијент ||
|-
| 1997. || || -{Poltergeist: The Legacy}- || Лаура Дејвис ||
|-
| 1997-1998 || || -{Pensacola: Wings of Gold}- || ||
|-
| 1998. || || -{Inferno}- || ||
|-
| 1998. || || -{The Prophecy II}- || ||
|-
| 1998. || Зина: Принцеза ратница || -{Xena: Warrior Princess}- || ||
|-
| 1999. || || -{Screenplay}- || Фени ||
|-
| 1999. || || -{Deterrence}- || Лизи Вудс ||
|-
| 1999. || Зина: Принцеза ратница || -{Xena: Warrior Princess}- || ||
|-
| 1999. || || -{The Magnificent Seven}- || Шарлот Ричмонд ||
|-
| 1999. || || -{Inherit the Wind}- || Ракел Браун ||
|-
| 1999. || || -{Providence}- || Моли ||
|-
| 2000. || || -{The Contender}- || ||
|-
| 2000. || || -{Hell Swarm}- || ||
|-
| 2000. || || -{Murder, She Wrote: A Story to Die For}- || Патриција Вилијамс ||
|-
| 2001. || Вештачка интелигенција || -{A.I. Artificial Intelligence}- || Хони ||
|-
| 2001. || || -{The Last Castle}- || ||
|-
| 2001. || || -{And Never Let Her Go}- || ||
|-
| 2001. || || -{The Mind of the Married Man}- || Сенди ||
|-
| 2002. || Сувишни извештај || -{Minority Report}- || Лара Андертон ||
|-
| 2002. || || -{Hostage}- || ||
|-
| 2003. || || -{Paycheck}- || ||
|-
| 2003-2010 || Злочини из прошлости || -{Cold Case}- || Лили Раш ||
|-
| 2004. || || -{Mindhunters}- || Сара Мур ||
|-
| 2007. || || -{Resurrecting the Champ}- || Џојс Кернан ||
|-
| 2008. || || -{Assassination of a High School President}- || ||
|-
| 2011. || || -{Cougars, Inc.}- || Елисон ||
|-
| 2011. || || -{Moneyball}- || Билијева Бинсова супруга ||
|-
| 2012. || || -{Sunday's Mother}- || Џилијен ||
|-
| 2013. || || -{The Sweeter Side of Life}- || Дезир Харпер ||
|-
| 2015. || Коштани томахавк || -{Bone Tomahawk}- || Лорна Хант ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1969.
Америчке глумице
Биографије живих особа